Джон Шо́у () — имя и фамилия в англоязычных странах. Известные носители:  (1776—1832) — английский архитектор, отец архитектора Джона Шоу-младшего и педагога, переводчика Томаса Шоу (ставшего известным в России как Фома Иванович Шау).
  (1803—1870) — английский архитектор, сын архитектора Джона Шоу-старшего и брат Ф. И. Шау.
 Шоу, Джон (род. 1968) — шотландский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Шоу, Джон Байем Листон (1872—1919) — британский художник, книжный иллюстратор, дизайнер и преподаватель.